Bedrijf
 Bank De Maertelaere, Belgische bank

Personen met de achternaam De Maertelaere
 Edith Demaertelaere, Belgisch atlete
 Edmond De Maertelaere, Belgisch kunstschilder
 Joeri De Maertelaere, Belgisch politicus
 Louis De Maertelaere, Belgisch kunstschilder

Nederlandse of Vlaamse achternaam